Чурі́лов () — російське прізвище.

 Чурілов Григорій Володимирович — український футбольний тренер.
 Чурілов Олександр Володимирович — український футболіст.

Див. також 
 Чурилов

Російські прізвища